de voortbeweging van bijvoorbeeld een vogel of insect; zie Locomotie
 een groep vliegende vogels; zie Lijst van benamingen voor dieren
 zich aan gevaar of gevangenneming onttrekken door zijn woongebied te verlaten; zie Vluchteling
 Spanwijdte (vlucht), de afstand in vliegende toestand tussen de twee vleugeltippen van molenwieken, vleugels enz.
 Gevlucht, het wiekenkruis van een windmolen
 Camber (hoek) of wielvlucht, de stand van de wielen van een auto of motorfiets
 Op vlucht bouwen, het doelbewust voorover laten hellen van een voorgevel van een huis
 Flight (luchtmacht), een vliegende eenheid van de luchtmacht bestaande uit 3 tot 6 vliegtuigen
 de uitwaai van een vlag (zie aldaar), doorgaans het deel vanaf 1/3 van de stokzijde
 Vlucht (groep dieren)

Zie ook 
 Vliegplan